

Localidades

Saint-Vallier (Quebec)

Saint-Vallier (Charente)
Saint-Vallier (Drôme)
Saint-Vallier (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos